Убеждение — часть системы верований, мировоззрения, придающий личности или социальной группе уверенность в своих взглядах на мир, знаниях и оценках реальной действительности. 

Убеждения направляют поведение, поступки, движение личности, непроизвольные события, результаты и решительные действия. Понятие вера в идею, имеет большое значение в выборе направления жизни личности.

В отличие от внушения, убеждение основано на осмысленном принятии человеком каких-либо сведений или идей, на их анализе и оценке. При этом заключение может быть сделано как самостоятельно, так и вслед за убеждающим, но в любом случае оно не воспринимается в готовом виде. Как правило, убеждение требует больших затрат времени и использования разнообразных сведений и ораторских приёмов, тогда как внушение может происходить практически мгновенно. Метод убеждения считается основным в научной полемике и в процессах воспитания.

Процесс убеждения представляет собой дискуссию между людьми, которая преследует цель достижения единства понимания и переживания. По форме убеждение обязательно представляет собой вербальный процесс.

См. также 

 Мнение
 Внушение
 Утверждение (логика)

Ссылки 
 Взгляды и убеждения.

Мировоззрение
Вера